Warcraft: War of the Ancients Trilogy — (англ. дословно Ремесло Войны: Война Древних, Трилогия) трилогия Ричарда Кнаака, действие которой разворачивается во вселенной Warcraft.

Книги 
В трилогию входят книги:
 Книга 1: The Well of Eternity (Колодец Вечности) ISBN 0-7434-7119-9
 Книга 2: The Demon Soul (Душа Демона) ISBN 0-7434-7120-2
 Книга 3: The Sundering (Раскол) ISBN 0-7434-7121-0

Сюжет 
Трилогия описывает события, происходившие в вымышленном мире Warcraft во времена Битвы Древних, происходившей за 10 000 лет до условной точки отсчета, за которую принято считать события в Warcraft: Orcs & Humans. Главными действующими лицами книг стали дракон Кориалстраз, в своем эльфийском обличии известный под именем Краса , маг Ронин и орк Броксигар, попадающие в прошлое из-за энергетического разлома, открывшегося в горах Калимдора. Для спасения своего мира им необходимо помочь своим предкам под предводительством жрицы Элуны Тиранда Шёпот Ветра и братьев Ярость Бури Малфуриона и Иллидана выстоять против вторжения Пылающего Легиона, желающего разрушить Азерот.

Основные персонажи 
 Кориалстраз
 Ронин
 Броксигар
 Тиранда Шёпот Ветра
 Малфурион Ярость Бури
 Иллидан Ярость Бури
 Королева Азшара

См. также 
 Список персонажей WarCraft

Примечания

Ссылки 
 Хронологический порядок книг и игр по World of Warcraft

Книги Warcraft
Романы 2000 года